Суперкубок Італії з футболу 1990 — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 вересня між чемпіоном Італії «Наполі» та володарем кубку «Ювентусом». «Наполі» переміг з рахунком 5-1 та здобув свій перший суперкубок.

Матч

Деталі

Посилання 
Фінали суперкубка Італії з футболу 

1990
Італія
Вересень 1990
1990 в італійському спорті